Иван Семёнович Яснецкий (1808— 09.06.1882) — русский лексикограф, присяжный поверенный в Твери.

Биография 
Лексикограф. Вместе с А. Ананьевым и И. И. Лебединским составил: «Полный латинский словарь» (изд. П. М. Леонтьева , М., 1862) и «Сокращенный латинский словарь» (М., 1862). Оба словаря значимы объёмом цитат из латинских классиков. С 26.11.1866 г. принят в присяжные поверенные Советом присяжных поверенных округа Московской судебной палаты с местом работы в Твери.

Труды 
 Совместно: Полный латинский словарь составленный по современным латинским словарям Ананьевым, Яснецким и Лебединским. М.,1862.
 Совместно: Сокращённый латинский словарь Ананьева, Яснецкого и Лебединского. М.,1862.
 Тонический русский словарь, составленный Ив. Сем. Яснецким. Вып. I. Тверь,1881.
 Сокращённый латинский словарь Ананьева, Яснецкого и Лебединского. М.,1883.

Литература 
 Двадцатипятилетие Московских присяжных поверенных. Сборник матерьялов, относящихся до сословия присяжных поверенных округа Московской Судебной Палаты с 23 апреля 1866 по 23 апреля 1891 г. Издано по определению Московского Совета Присяжных Поверенных под редакцией члена Совета А. Е. Носа. М.,1891. — С. 2, 39, 98.

Примечания

Ссылки 
 История русских фамилий

Лексикографы
Адвокаты Российской империи
Антиковеды России
Переводчики России
Филологи России
Адвокаты по алфавиту